Уамбо:

 Уамбо — город в Анголе, центр провинции Уамбо.
 Уамбо — провинция в Анголе.